Jelena Owczinnikowa – Jelena Leonidowna Owczinnikowa (1965), złota medalistka ME 1992 (wspinaczka sportowa).
 Jelena Owczinnikowa – Jelena Walerjewna Owczinnikowa (1982), złota medalistka olimpijska z Pekinu 2008 (pływaczka synchroniczna).
Inne znaczenie:
 Jelena Czebukina – primo voto Jelena Wasiljewna Owczinnikowa (1965), złota medalistka olimpijska z Seulu 1988 (siatkarka)